Ю́ля-Ву́оттоя́рви () — озеро на территории Поросозерского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 5,7 км², площадь бассейна — 108 км². Располагается на высоте 169,5 метров над уровнем моря.

Озеро имеет немного продолговатую форму, вытянуто с юго-востока на северо-запад. Берега каменисто-песчаные, частично заболоченные.

Через озеро протекает река Вуоттойоки, втекая в него с север из озера Ретаярви и вытекая на юго-западе в сторону озера Вуоттоярви.

С южной стороны в озеро втекает безымянный ручей, текущий из ламбин Суоламмет (), Йоутсенлампи () и ещё нескольких безымянных. С юго-востока в озеро также впадает безымянный ручей().

В центре озера расположена группа островов Рурникка (). Также в южной части озера расположен достаточно крупный безымянный остров.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01050000111102000011417.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Роуккенъярви
Озёра Суоярвского района